Джеймс Майкл Макаду (, род. 4 января 1993 года) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда. До прихода в НБА выступал за баскетбольную команду университета Северной Каролина «Северная Каролина Тар Хилз».

Профессиональная карьера 
По окончании обучения в университете Макаду выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2014 года, но не был выбран ни одной командой. Позже он был приглашён принять участие в летнем лагере НБА за «Голден Стэйт Уорриорз». По итогам сбора 2 сентября 2014 года клуб подписал контракт с молодым баскетболистом. Однако 24 октября, перед самым стартом регулярного чемпионата его отчислили из состава и 3 ноября подписали в фарм-клуб «Санта-Круз Уорриорз».

19 января 2015 года Макаду подписал 10-дневный контракт с основной командой. В этот же день он дебютировал в НБА. Выйдя со скамейки в матче против «Денвер Наггетс» он набрал 11 очков, сделал 5 подборов и помог своей команде одержать победу со счётом 122:79. По окончании контракта его контракт не был продлён и он вернулся в «Санта Круз». 2 февраля «Голден Стэйт» вновь подписали с ним 10-дневный контракт, а 4 февраля он был назван в числе будущих участников матча всех звёзд Лиги развития НБА 2015 года. По окончании контракта он вновь вернулся в фарм-клуб, за который успел отыграть две игры прежде чем его отозвали обратно в основной состав и подписали с ним контракт до конца сезона 2014/15. По итогам же сезона в «Санта Круз Уорриорз» он завоевал чемпионский титул Лиги развития НБА и был включён в сборную новичков Д-Лиги и во вторую сборную всех звёзд Д-Лиги.

В сезоне 2015/16 Макаду завоевал место в составе «Уорриорз», однако пропустил большую часть чемпионата из-за травмы левой ноги. 21 марта 2016 года он впервые в своей карьере вышел в стартовом составе в НБА. В матче он набрал 7 очков и сделал 6 подборов за 17 минут игрового времени, а его команда одержала победу над «Миннесотой Тимбервулвз» со счётом 109:104.

13 июля 2016 года Макаду переподписал контракт с «Уорриорз».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

 North Carolina bio
 NBADraft.net Profile
 DraftHype.com Profile
 Scout.com Profile
 Rivals.com Profile

Баскетболисты США
Родившиеся в Норфолке (Виргиния)
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Санта-Круз Уорриорз»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Делавэр Эйти Севенерс»
Игроки «Агуа Кальенте Клипперс»
Игроки БК «Ауксилиум Торино»
Игроки БК «Бешикташ»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Сан Рокерс»